La Lentopallon Mestaruusliiga 2013-2014 si è svolta dal 4 ottobre 2013 al 16 marzo 2014: al torneo hanno partecipato undici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Vammalan Lentopallo.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, affrontadosi per tre volte: al termine della regular season:
Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare, semifinali, giocate al meglio di quattro vittorie su sette gare, finale terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata al meglio di quattro vittorie su sette gare.
L'ultima classificata è retrocessa in serie cadetta.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Regular season

Risultati
{| table width=100%
| width=50% valign="top" |

| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;"
|- align=center
!width=50|
!width=200|
!width=40|
!width=200|
|- bgcolor=#FFFFFF
|07-01 || Savonlinna-Pielavesi ||0-3||20-25, 16-25, 20-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|07-01 || Loimaa-Joensuu ||3-0||25-17, 25-14, 26-24
|- bgcolor=#FFFFFF
|07-01 || Vammala-Raisio ||0-3||21-25, 20-25, 25-27
|- bgcolor=#F5F5F5
|12-01 || Pielavesi-Tamperee ||3-0||25-18, 25-22, 25-20
|- bgcolor=#FFFFFF
|14-01 || Raisio-Rovaniemi ||3-2||25-20, 18-25, 25-15, 23-25, 15-13
|- bgcolor=#F5F5F5
|15-01 || Vantaa-Oulu ||1-3||25-20, 20-25, 19-25, 27-29
|- bgcolor=#FFFFFF
|18-01 || Savonlinna-Raisio ||3-0||26-24, 25-19, 25-17
|- bgcolor=#F5F5F5
|18-01 || Tamperee-Kokkola ||1-3||16-25, 25-13, 20-25, 20-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|18-01 || Vammala-Oulu ||3-0||25-17, 25-15, 25-19
|- bgcolor=#F5F5F5
|19-01 || Vantaa-Tamperee ||3-2||25-19, 15-25, 25-19, 23-25, 15-8
|- bgcolor=#FFFFFF
|19-01 || Joensuu-Kokkola ||0-3||22-25, 18-25, 15-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|19-01 || Loimaa-Vammala ||2-3||24-26, 23-25, 25-23, 25-21, 19-21
|- bgcolor=#FFFFFF
|19-01 || Rovaniemi-Pielavesi ||0-3||20-25, 23-25, 24-26
|- bgcolor=#F5F5F5
|23-01 || Tamperee-Vammala ||1-3||22-25, 29-27, 22-25, 17-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|24-01 || Loimaa-Kokkola ||2-3||18-25, 25-23, 20-25, 25-20, 13-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|24-01 || Pielavesi-Savonlinna ||3-2||20-25, 25-19, 25-22, 20-25, 15-10
|- bgcolor=#FFFFFF
|24-01 || Vantaa-Joensuu ||3-1||25-19, 25-18, 22-25, 25-18
|- bgcolor=#F5F5F5
|25-01 || Rovaniemi-Tamperee ||3-0||25-23, 29-27, 25-17
|- bgcolor=#FFFFFF
|25-01 || Raisio-Joensuu ||3-0||25-16, 25-16, 25-22
|- bgcolor=#F5F5F5
|26-01 || Kokkola-Vantaa ||3-0||25-16, 25-18, 25-19
|- bgcolor=#FFFFFF
|26-01 || Savonlinna-Oulu ||2-3||25-20, 23-25, 18-25, 26-24, 8-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|28-01 || Vammala-Rovaniemi ||0-3||22-25, 22-25, 19-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|29-01 || Oulu-Rovaniemi ||3-0||25-16, 25-19, 25-17
|- bgcolor=#F5F5F5
|29-01 || Joensuu-Pielavesi ||1-3||22-25, 22-25, 25-14, 20-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|29-01 || Tamperee-Vantaa ||3-0||27-25, 25-23, 25-19
|- bgcolor=#F5F5F5
|31-01 || Joensuu-Kokkola ||1-3||22-25, 25-22, 23-25, 18-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|01-02 || Raisio-Loimaa ||1-3||14-25, 20-25, 25-17, 22-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|01-02 || Vammala-Oulu ||3-0||25-15, 25-23, 25-19
|- bgcolor=#FFFFFF
|02-02 || Rovaniemi-Kokkola ||1-3||15-25, 21-25, 25-23, 21-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|02-02 || Loimaa-Oulu ||3-0||25-21, 25-20, 25-20
|- bgcolor=#FFFFFF
|02-02 || Tamperee-Savonlinna ||1-3||19-25, 27-25, 22-25, 19-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|05-02 || Vantaa-Vammala ||0-3||18-25, 22-25, 28-30
|- bgcolor=#FFFFFF
|06-02 || Kokkola-Savonlinna ||3-1||20-25, 25-21, 25-19, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|07-02 || Rovaniemi-Joensuu ||3-2||23-25, 25-21, 25-22, 18-25, 15-12
|- bgcolor=#FFFFFF
|08-02 || Oulu-Joensuu ||3-1||25-23, 22-25, 25-20, 25-14
|- bgcolor=#F5F5F5
|08-02 || Pielavesi-Vammala ||1-3||25-17, 18-25, 22-25, 22-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|08-02 || Raisio-Tamperee ||3-2||27-25, 22-25, 21-25, 25-19, 16-14
|- bgcolor=#F5F5F5
|09-02 || Kokkola-Vammala ||3-1||25-18, 25-18, 20-25, 25-23
|- bgcolor=#FFFFFF
|09-02 || Loimaa-Vantaa ||3-1||23-25, 25-22, 25-14, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|12-02 || Loimaa-Savonlinna ||3-0||25-17, 25-18, 25-11
|- bgcolor=#FFFFFF
|15-02 || Vammala-Raisio ||3-0||25-23, 25-19, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-02 || Savonlinna-Kokkola ||2-3||22-25, 21-25, 25-19, 25-20, 12-15
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-02 || Vammala-Pielavesi ||3-1||23-25, 25-20, 25-22, 25-22
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-02 || Joensuu-Loimaa ||2-3||25-14, 25-16, 22-25, 15-25, 10-15
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-02 || Rovaniemi-Vantaa ||3-0||25-21, 25-20, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|17-02 || Oulu-Vantaa ||1-3||21-25, 26-24, 19-25, 17-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|19-02 || Kokkola-Pielavesi ||3-2||17-25, 25-27, 25-21, 26-24, 16-14
|- bgcolor=#F5F5F5
|19-02 || Tamperee-Loimaa ||1-3||16-25, 37-35, 22-25, 15-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|22-02 || Oulu-Pielavesi ||2-3||25-23, 15-25, 25-23, 17-25, 11-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|22-02 || Joensuu-Vammala ||2-3||25-17, 22-25, 11-25, 25-19, 9-15
|- bgcolor=#FFFFFF
|22-02 || Loimaa-Raisio ||2-3||21-25, 16-25, 25-16, 25-18, 11-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|23-02 || Vantaa-Loimaa ||2-3||22-25, 27-25, 23-25, 25-21, 13-15
|- bgcolor=#FFFFFF
|23-02 || Savonlinna-Rovaniemi ||3-0||25-19, 25-15, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|23-02 || Tamperee-Kokkola ||0-3||9-25, 17-25, 18-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|24-02 || Pielavesi-Rovaniemi ||3-0||25-22, 25-22, 25-23
|- bgcolor=#F5F5F5
|26-02 || Kokkola-Oulu ||3-1||25-19, 25-20, 23-25, 25-20
|- bgcolor=#FFFFFF
|26-02 || Pielavesi-Raisio ||3-1||25-22, 24-26, 25-18, 25-23
|- bgcolor=#F5F5F5
|28-02 || Rovaniemi-Loimaa ||2-3||26-24, 25-27, 25-20, 23-25, 17-19
|- bgcolor=#FFFFFF
|28-02 || Pielavesi-Savonlinna ||3-2||25-17, 25-22, 21-25, 24-26, 15-6
|- bgcolor=#F5F5F5
|01-03 || Oulu-Savonlinna ||3-1||14-25, 25-20, 25-18, 25-22
|- bgcolor=#FFFFFF
|01-03 || Raisio-Joensuu ||3-1||28-26, 21-25, 25-20, 25-17
|- bgcolor=#F5F5F5
|02-03 || Vantaa-Pielavesi ||0-3||26-28, 21-25, 22-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|02-03 || Tamperee-Joensuu ||2-3||25-21, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15
|- bgcolor=#F5F5F5
|03-03 || Loimaa-Vammala ||1-3||23-25, 24-26, 27-25, 14-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|05-03 || Savonlinna-Joensuu ||3-0||25-19, 25-21, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|05-03 || Tamperee-Vammala ||1-3||14-25, 26-28, 25-22, 18-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|07-03 || Savonlinna-Tamperee ||3-0||25-12, 25-22, 25-22
|- bgcolor=#F5F5F5
|07-03 || Raisio-Rovaniemi ||'3-2''||25-23, 29-31, 17-25, 25-20, 15-13
|- bgcolor=#FFFFFF
|08-03 || Vantaa-Kokkola ||1-3||28-26, 27-29, 23-25, 19-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|08-03 || Vammala-Rovaniemi ||3-0||25-16, 25-18, 25-23
|- bgcolor=#FFFFFF
|08-03 || Pielavesi-Oulu ||3-0||27-25, 25-22, 25-20
|- bgcolor=#F5F5F5
|09-03 || Vammala-Savonlinna ||3-0||25-21, 25-19, 25-22
|- bgcolor=#FFFFFF
|09-03 || Joensuu-Oulu ||1-3||28-26, 22-25, 20-25, 20-25
|- bgcolor=#F5F5F5
|11-03 || Kokkola-Raisio ||3-0||25-16, 25-17, 25-22
|- bgcolor=#FFFFFF
|12-03 || Oulu-Raisio ||3-2||25-23, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12
|- bgcolor=#F5F5F5
|12-03 || Loimaa-Pielavesi ||3-1||25-20, 25-21, 21-25, 25-21
|- bgcolor=#FFFFFF
|14-03 || Savonlinna-Vantaa ||3-0||25-14, 25-22, 25-18
|- bgcolor=#F5F5F5
|15-03 || Rovaniemi-Tamperee ||1-3||20-25, 25-16, 25-27, 21-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-03 || Kokkola-Loimaa ||3-0||25-19, 25-15, 25-16
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-03 || Vantaa-Vammala ||0-3||13-25, 20-25, 15-25
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-03 || Joensuu-Pielavesi ||3-2||25-22, 21-25, 18-25, 25-21, 15-11
|- bgcolor=#F5F5F5
|16-03 || Oulu-Tamperee ||3-2||25-20, 22-25, 28-30, 25-20, 15-4
|- bgcolor=#FFFFFF
|16-03 || Raisio-Savonlinna ||2-3||19-25, 28-30, 25-23, 25-16, 13-25
|}
|}

Classifica

Play-off scudetto
Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Finlandia 2013-14 e qualificata alla Coppa CEV 2014-15.
  qualificata alla Coppa CEV 2014-15.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2014-15.
 ''' retrocessa in serie cadetta 2014-15.

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014